La Femme invisible, film français de Georges Lacombe, sorti en 1933 ;
 La Femme invisible (The Invisible Woman), film américain d'A. Edward Sutherland, sorti en 1940 ;
 La Femme invisible (Gone),  de la saison 6 de la série télévisée Buffy contre les vampires, diffusé en 2002 ;
 La Femme invisible, film français d'Agathe Teyssier, sorti en 2009 ;
 The Invisible Woman, dans sa version québécoise, film britannique de Ralph Fiennes, sorti en 2013 ;
 La Femme invisible,  de la série animée Spirou et Fantasio ;
 La Femme invisible, personnage de comics, membre des Quatre Fantastiques.

Voir aussi